Ordet rollspel kan syfta på något av följande:
 Dramapedagogiskt rollspel som används bland annat som ett pedagogiskt hjälpmedel
 Bordsrollspel, en form av dramatiskt sällskapsspel och berättarmedium som utövas kring ett spelbord.
 Brevlajv, rollspel där hela intrigen utspelas i brev som skickas med post mellan deltagarna.
 Datorrollspel (RPG), en datorspelsgenre med ursprung i de tidiga bordsrollspelen.
 Forumrollspel, rollspel som spelas utan bestämda regler i forum online.
 Forumspel (även kallat forumteater), en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer.
 Internetrollspel, rollspel online.
 Levande rollspel, även känt som lajv eller interaktiv teater, där deltagarna agerar ut sina rollers handlingar.
 Sexuellt rollspel, rollek med erotiskt syfte.
 Terapeutiska rollspel används inom psykoterapin för att behandla problematiska situationer.
 Textrollspel (MUD), som ett sagoskrivande i ett forum eller chat, online.